Graždanka může znamenat:

 Graždanka – forma cyrilice vytvořená Petrem Velikým
 Graždanka (čtvrť Petrohradu) – historická čtvrť Petrohradu
 Graždanka (samospráva Petrohradu) – jedna ze samospráv v Petrohradu
 Graždanka (Přímořský kraj) – vesnice v Přímořském kraji
 Гражданка – rusky občanka